Cromatismo – procedimento stilistico musicale che utilizza alterazioni semitonali di una scala diatonica.
Cromatismo – uso espressivo del colore (in arte) e delle descrizioni narrative vivaci (in letteratura).
Cromatismo – allucinazione o difetto della percezione neurologica che porta alla visione di luci colorate.